De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2006 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 21 mei 2006 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans